Gadenavnet Vester eller Vestre Boulevard kan henføre til flere gader:

 Vester Boulevard i Randers
 H.C. Andersens Boulevard i København hed Vestre Boulevard indtil 2. april 1955 (150-året for H. C. Andersens fødsel)